Ripaltesi – abitanti di Ripalta Arpina
Ripaltesi – abitanti di Ripalta Cremasca
Ripaltesi – abitanti di Ripalta Guerina